Вольсдорф ():

Топонимы

Ойконимы (астионимы и комонимы) 
Вольсдорф ():

 Вольсдорф — бывшая община, с 01.01.1968 г. ортшафт (село) в составе общины Веттманнштеттен в Австрии, в земле Штирия (политический округ Дойчландсберг).
 Вольсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Вольсдорф ():

 Вольсдорф — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Ссылки